Nisaki (griechisch Νησάκι, „Inselchen“) bezeichnet

 Nisaki (Voria Kerkyra), Dorf der Gemeinde Kerkyra, Region Ionische Inseln
 Nisaki (Mesolongi), Dorf der Gemeinde Mesolongi, Region Westgriechenland
 Nisaki (Insel), unbewohnte Insel südöstlich der griechischen Insel Chalki, Region Südliche Ägäis